Данилейко Володимир Григорович (1930—2017) — український культуролог, народознавець, фольклорист, літератор, мистецтвознавець, поет.
 Данилейко Іван Петрович (1901—1941) — український радянський партійний діяч, 2-й секретар Житомирського обкому КП(б)У.
 Данилейко Олександр Іванович (* 1967) — український дипломат. Тимчасовий повірений у справах України у Швеції (2004). Генеральний консул України в Торонто (2007—2012). Генеральний консул України в Едмонтоні (з 2018).
 Данилейко Семен Григорович (1927—1981) — український поет; член СПУ (1960).
Українські прізвища